

Palmarès

VEF Rīga: 2016-2017
 
CSM Oradea: 2017-2018, 2018-2019
Supercoppa di Romania: 1
CSM Oradea: 2020
 
Zielona Góra: 2021

Collegamenti esterni